Das Juniorinneneinzel der US Open 1981 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerin war Susan Mascarin.

Hauptrunde

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
1981